Bangun Sari (Longkib), een plaats in Indonesië
Bangun Sari (Babat Toman), een plaats in Indonesië
Bangun Sari (Talawi), een plaats in Indonesië
Bangun Sari (Tanjung Lago), een plaats in Indonesië
Bangun Sari (Gunung Megang), een plaats in Indonesië
Bangun Sari (Setia Janji), een plaats in Indonesië
Bangun Sari (Tanjung Morawa), een plaats in Indonesië